

Pessoas 
 José Mera

Ficção 
 Mera - personagem de quadrinhos do Universo DC Comics

Localidades 
 kla

Desambiguação